Fanny Blankers-Koen Games 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 24 maja 2015 w holenderskim Hengelo. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Fanny Blankers-Koen Games
2015 w Holandii